Bobbahn steht für:
die Fahrstrecke im Bobsport

namentlich:
zahlreiche Wintersportanlagen, siehe Liste der Rennrodel- und Bobbahnen
ein Achterbahntyp, siehe Bobbahn (Achterbahn)
Bobbahn 1, der vormalige Name einer ehemaligen Stahlachterbahn im Phantasialand, siehe Gebirgsbahn (Phantasialand)
Bobbahn 2, der vormalige Name eines ehemaligen Powered Coaster im Phantasialand, siehe Grand Canyon-Bahn
eine Achterbahn im Europa-Park, siehe Schweizer Bobbahn (Europa-Park)
eine Achterbahn im Heide-Park, siehe Schweizer Bobbahn (Heide-Park)

Alte Bobbahn, Wanderweg

ferner umgangssprachlich für:
 die Bayerische Oberlandbahn (BOB)

Siehe auch:
Bobbaan